Hajwala: The Missing Engine – film emiratino del 2016
Hajwala 2: Mysterious Mission – film emiratino del 2018